Bioman puede referirse a:

Chōdenshi Bioman: Temporada de la serie Super Sentai Series emitida en 1984.
Chōjū Sentai Liveman: Temporada de la serie Super Sentai Series emitida en 1988 y estrenada en España como Bioman.